Садовый — посёлок в Топчихинском районе Алтайского края. Входит в состав Кировского сельсовета.

География 
Посёлок расположен в верховье лога Туркин, в 2,5 км к ю-го-востоку от центра сельского поселения посёлка Кировский.

История 
Посёлок возник в 1953 г. на месте бывшего 5 лагерного отделения Чистюньлага.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 91 %.

Примечания 

Населённые пункты Топчихинского района